Жіноча збірна Італії з футболу () — національна збірна Італії з футболу, яка виступає на футбольних турнірах серед жінок. Контролюється Італійською федерацією футболу.

Міжнародні турніри

Чемпіонат світу

Чемпіонат Європи 

 1984: півфінал
 1987: 3-е місце
 1989: 4-е місце
 1991: 4-е місце
 1993: віце-чемпіон
 1995: не кваліфікувались
 1997: віце-чемпіон
 2001: груповий раунд
 2005: груповий раунд
 2009: чвертьфінал
 2013: чвертьфінал
 2017: груповий раунд

Посилання 
 Офіційний сайт Італійської федерації футболу  

Італія
жіноча